Le patronyme français Corda est un dérivé du patronyme Cordier.

Dans d'autres langues romanes, il a une signification similaire.

Nom de famille
August Carl Joseph Corda (1809-1849), médecin, botaniste et mycologue tchèque ;
 Emanuela Corda (1974-), femme politique italienne ;
Jérôme Corda (1981-), joueur français de volley-ball ;
Joseph Corda (1776-1843), général d'Empire ;
Giovanna Corda (1952-), femme politique belge wallonne d'origine italienne ;
María Corda (1898-1976), écrivain et actrice hongroise qui fut la première femme d'Alexander Korda.

Fiction
La Corda d'Oro est un manga et un anime de type shōjo et traitant de la musique.

Marque/Dénomination
Corda Fratres, Fédération internationale des étudiants.

Toponyme
Barra do Corda est une ville brésilienne.

Autres
Sursum corda est une expression latine.